Тюрки:

Народ 
 Тюрки — то же, что тюркские народы.
 Прототюрки — этнографическая общность, из которой сложились тюркские народы.
 Древние тюрки — одно из тюркских племён.
 Тюрки — группа ранних племён тюрков Маверауннахра, вошедших в состав узбекского народа.

Язык 
 Тюрки (язык) — тюркский литературный язык, на котором писали с XIII по начало XX века.
Тюрки (лингвоним) — термин, часто использовавшийся в исламском мире для обозначения всех тюркских языков в противоположность персидскому и арабскому.

См. также 
 Турки — народ, разговаривающий на турецком языке
 Тюрк
 Торки (гузы, узы) — одно из тюркских племён, кочевавших в причерноморских степях в X—XIII веках.
 Тюрки-шато — тюркский кочевой народ, потомки среднеазиатских хуннов.